Miyu Katō e Makoto Ninomiya erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner diverse. Katō ha giocato con Storm Sanders, ma le due sono state sconfitte al primo turno da Gabriela Dabrowski e Caroline Garcia. Ninomiya ha giocato con Eri Hozumi, ma le due sono state sconfitte nei quarti di finale da Nadežda Kičenok e Abigail Spears.

In finale Chan Hao-ching e Latisha Chan hanno sconfitto Hsieh Su-wei e Hsieh Yu-chieh con il punteggio di 7-5, 7-5.

Teste di serie 

  Anna-Lena Grönefeld /  Demi Schuurs (quarti di finale)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (campionesse)

 Nicole Melichar /  Květa Peschke (primo turno)
 Darija Jurak /  Katarina Srebotnik (primo turno)

Wildcard 
  Momoko Kobori /  Ayano Shimizu (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Toray Pan Pacific Open 2019